Muskwa River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Muskwa River (Fort Nelson River), in British Columbia
 Muskwa River (Wabasca River), in Alberta